El Arco steht für:
 El Arco (Salamanca), spanische Gemeinde in der Autonomen Gemeinschaft Kastilien-León
 El Arco del Cabo San Lucas, markante Steinformation an der südlichsten Spitze von Niederkalifornien

Siehe auch:
 Arco